Vertigo est un mot latin qui peut être synonyme de vertige. En particulier, ce nom peut désigner :

Édition 
 Vertigo, une collection de l'éditeur de DC Comics ;
 Vertigo, une revue de cinéma française ;
 VertigO est une revue scientifique électronique ;

Télévision 
 Vertigo, une émission diffusée sur Canal Jimmy et présentée par Gaël Leforestier.

Littérature 

 Mr. Vertigo est un roman baroque de Paul Auster, qui se déroule dans l'Amérique de 1927 ;
 Groenland Vertigo est une bande dessinée de Tanquerelle sortie en 2017 chez Casterman.

Cinéma

Film 
 Le titre original de Sueurs froides, un film américain d'Alfred Hitchcock sorti en 1958 ;

Technique 

 Effet Vertigo, ou Travelling contrarié, est un effet cinématographique.

Société de production 

 Vertigo Entertainment, société de production américaine.

Musique

Label 

 Vertigo, un label musical Mercury.

Tournée 

 Vertigo Tour, une tournée de concert de U2.

Album 
 Vertigo est un album de John Lowery dit « vertigoJohn 5 », ex guitariste de Marilyn Manson, 2004.

Chanson 
 Vertigo, chanson du groupe de rock U2 ;

Biologie 

 , un genre de mollusques.

Jeu 
 Vertigo, un parcours de montagnes russes du parc d'attractions Walibi Belgium ;
 Vertigo, un jeu vidéo sur Wii ;
Vertigo (de_vertigo) est une carte du jeu Counter-Strike (également présente dans Counter-Strike : Condition Zero ainsi que Counter-Strike : Global Offensive).

Personnages 

 Vertigo personnage de fiction de Marvel Comics, membre des Sept de Salem ;

Technologie 
 La Gillet Vertigo, une voiture belge.

Notes et références 

Homonymie de titre